Het seizoen 1994 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie, begon op 16 april en eindigde op 16 oktober. Het was de 50ste editie van de strijd om het kampioenschap in de hoogste afdeling van het Scandinavische land. Rosenborg BK werd voor de negende keer landskampioen. Het was het derde kampioenschap op rij voor de club uit Trondheim. Omdat de topdivisie werd uitgebreid van twaalf naar veertien clubs werd dit seizoen geen nacompetitie (play-offs promotie/degradatie) gespeeld.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Toeschouwers

Zie ook
1. divisjon 1994
Noorse voetbalbeker 1994
Noors voetbalelftal in 1994

1994
Competitievoetbal 1994